;
  (1881-1959), naturaliste russe, dont l’abréviation botanique standard est Bondar ;
 I.A. Bondar (fl. 1976), , botaniste dont l’abréviation botanique standard est I.A.Bondar ;
 Iana Bondar, une biathlète ukrainienne ;
 Ksenia Bondar (née en 1990), une joueuse de volley-ball russe ;
 Oleksandr Bondar (1993-), un plongeur ukrainien naturalisé russe ;
 Roberta Bondar (née en 1945), la première astronaute canadienne.